Алондра () — название телесериалов.
 Алондра (телесериал, 1989) — Венесуэла
 Алондра (телесериал, 1995) — Мексика